In der Musik wird die Greifhand in Verbindung mit Saiteninstrumenten wie der Gitarre oder dem E-Bass genannt. Hier ist mit der Greifhand die Hand gemeint, mit der man die Saiten greift, also bestimmt, welcher Ton gespielt wird. Sie umfasst dabei den Hals des Instruments. Bei einem Rechtshänder ist es meist die linke Hand, bei einem Linkshänder die rechte.

Spieltechnik (Saiteninstrumente)